

Суха Річка — селище, Канський район, Красноярський край
 Суха Річка — присілок, Кемеровський округ, Кемеровська область

Суха Річка — річка в Криму, ліва притока Чорної річки